A 2000–2001-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 38. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 2000. augusztus 11-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 2001. május 19-én rendezték. A címvédő a Bayern München volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 SSV Ulm 1846
 Arminia Bielefeld
 MSV Duisburg

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 1. FC Köln (aranyérmes)
 VfL Bochum (ezüstérmes)
 FC Energie Cottbus (bronzérmes)

Csapatok

A szezon áttekintése

Bajnoki címért folytatott küzdelem 
A 2000–2001-es szezon sokat emlegetett lett a bajnoki címért folytatott harc okán, melyben szó szerint az utolsó perc utáni pillanatban dőlt el a győztes kiléte. Az utolsó forduló mérkőzései előtt a Bayern München három pont előnnyel vezetett a Schalke 04 előtt, azonban rosszabb volt a gólkülönbsége. A Schalke 5–3-as győzelmet aratott az Unterhaching felett. Nem sokkal a mérkőzés vége előtt a Bayern a 90. percben gólt kapott a Hamburg ellen. A hír gyorsan elterjedt a Parkstadionban, a legtöbb Schalke szurkoló azt hitte, hogy csapata 1958 után ismét megnyerte a bajnokságot. A pályára özönlő szurkolók körében ekkor nagy ünneplés vette kezdetét, noha a hamburgi találkozó még nem ért véget, melyet a stadion kivetítőjén figyelhettek.

Hamburgban a Bayern a hosszabbításban megpróbált egy utolsó támadást vezetni, amikor a Hamburg kapusa – és ironikus módon korábbi Schalke játékos – Mathias Schober kézzel megfogta csapattársának, Tomáš Ujfalušinak a hátrapasszát. Markus Merk játékvezető a Hamburgi gólvonaltól körülbelül nyolc méterre ezért közvetett szabadrúgást ítélt a Bayern javára. A vita és a tiltakozás tovább hátráltatta a szabadrúgás elvégzését, végül Patrik Andersson megszerezte az egyenlítő találatot Stefan Effenberg legurításából. A találkozót ezt követően egyből lefújták.

Gelsenkirchenben a hangulat örömből és ünneplésből hirtelen sokkba ment át.

Egyéb események 
A bajnokság első két helyezettje, a Bayern és a Schalke egyaránt kvalifikálta magát a 2001–2002-es UEFA-bajnokok ligájába, míg a Borussia Dortmund és a Bayer 04 Leverkusen ugyanezen sorozatnak a 3. selejtezőfordulójába szerzett indulási jogot. A Hertha BSC és az SC Freiburg a 2001–2002-es UEFA-kupába jutott be. Európai kupaszereplést érő helyen végzett a Werder Bremen, a VfL Wolfsburg és az 1860 München is, melyek a 2001-es Intertotó-kupába kvalifikáltak.

A 2000–2001-es DFB-Pokal győztese a Schalke 04 lett. Annak eredményeként, hogy a Schalke indulási jogot szerzett a bajnokok ligájában, a kupagyőztes jogán szerzett UEFA-kupa helyet a fináléba bejutó Regionalliga Nordostban szereplő 1. FC Union Berlin kapta meg.

A tabella utolsó három helyén végző SpVgg Unterhaching, Eintracht Frankfurt és VfL Bochum egyenes ágon kiesett a Bundesliga 2-be. Az új szezon feljutói a másodosztályban bajnok 1. FC Nürnberg, az ezüstérmes Borussia Mönchengladbach és a harmadik helyezett FC St. Pauli voltak.

Az európai kupaküzdelmekben a Bayern München megnyerte a 2000–2001-es UEFA-bajnokok ligáját, miután a döntőben büntetőkkel legyőzte a spanyol Valencia CF csapatát. Ezt leszámítva elég gyenge év volt a német csapatok számára. A Hamburg és a Leverkusen is már az első csoportkör után kiesett a bajnokok ligájából, az 1860 München pedig már a selejtezőben búcsúzott a Leeds United ellen. Mindhárom csapat végül a 2000–2001-es UEFA-kupában folytatta szereplését, de egyikük sem jutott tovább a harmadik fordulóból. Az „állandó” UEFA-kupa részt vevő Werder Bremen és Hertha BSC szintén a harmadik körben búcsúzott, a Stuttgart egy körrel később követte őket. Egyedül a Kaiserslautern szerepelt jól, bejutott az UEFA-kupa elődöntőjébe, ám ott esélye sem volt a továbbjutásra a spanyol Deportivo Alavés elleni 9–2-es összesítéssel.

Tabella

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2001. május 19.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2001. május 19.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2000-es DFB-Ligapokal
 2000–2001-es DFB-Pokal
 2000–2001-es Bundesliga 2

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A 2000–2001-es szezon a DFB.de-n  
 A 2000–2001-es szezon a Kicker.de-n 
 A 2000–2001-es szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2000–2001-es szezon a worldfootball.net-en 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok